Линоленовая кислота:
 Альфа-линоленовая кислота